Critical Mass (massa critica in lingua inglese) può significare:

Letteratura 
 Massa critica (Critical Mass) – racconto di fantascienza di Arthur C. Clarke del 1957
 Critical Mass – racconto di fantascienza di Frederik Pohl e Cyril M. Kornbluth, pubblicato su Galaxy Science Fiction nel 1962
 Punto di fusione (Critical Mass) – romanzo di Steve Martini del 1998

Musica 
 Critical Mass – gruppo musicale catholic rock canadese
 Critical Mass – gruppo musicale ska statunitense
 Critical Mass – brano degli Aerosmith del 1977
 Critical Mass – brano dei Nuclear Assault del 1989
 Critical Mass – album dei Threshold del 2002
 Critical Mass – demo dei Toxic Holocaust del 2002
 Critical Mass – album di Dave Holland del 2006

Televisione 
 Critical Mass – episodio della prima stagione di Adderly
 La debolezza del male (Critical Mass) – episodio della seconda stagione di Stargate Atlantis

Videogiochi 
 Critical Mass – videogioco della Sirius Software del 1983, per Apple II e Commodore 64
 Critical Mass – videogioco della Durell Software del 1985, per Amstrad CPC, Commodore 64 e ZX Spectrum

Altro 
 Critical mass – raduno di biciclette
 Missione ad alto rischio (Critical Mass) – film del 2000 diretto da Fred Olen Ray